Aeroporto Internazionale di San Paolo-Guarulhos – principale aeroporto di San Paolo a 25 km dalla città
Aeroporto di San Paolo-Congonhas – a 8 km da San Paolo